Holderklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Holderklinge (Brettach), rechtes Bachtal zur Brettach gegenüber Brettach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis
 Holderklinge (Holderbach), linkes Bachtal zum Holderbach (zur Jagst) im Stadtgebiet von Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Holderklinge, Bachtal des Holderklingenbachs, rechter Zufluss der Orrot bei Orrot, Gemeinde Jagstzell, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Holderbach
 Holderbrunnen
 Holdergraben